Trzy Lipy ist der Name folgender Ortschaften in Polen:
 Trzy Lipy (Danzig), Ortsteil von Danzig in der Woiwodschaft Pommern, bis 1945: Dreilinden, Kreis Danzig, ab 1934: Stadt Danzig, Westpreußen
 Trzy Lipy (Kętrzyn), Ort der Gmina Kętrzyn, Powiat Kętrzyński,  Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Rasthöhe, Stadt Rastenburg, Ostpreußen